Caldwell Carnegie Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Caldwell Carnegie Library (Idaho), NRHP-Nr. 79000784
 Caldwell Carnegie Library (Kansas), NRHP-Nr. 83000443